Sind ist der Familienname von:

 Johann Sind (um 1720–nach 1785), russischer Polarforscher
 Johann Baptist von Sind (1709–1776), deutscher Obrist, Stallmeister und Autor

Siehe auch:

 SIND
 Sindh